Sergej Parajanov (; , Sergej Iosifovitj Paradzjanov; ; ), född 9 januari 1924 i Tbilisi i Georgiska SSR, död 20 juli 1990 i Jerevan i Armeniska SSR, var en sovjetisk filmregissör, född i georgiska delen av Sovjet av armeniska föräldrar. Han anses vara en av de viktigaste filmskaparna inom (sovjetisk) ukrainsk, armenisk och georgisk film, och vida berömd även internationellt.

I Jerevan ligger Sergej Parajanovmuseet som beskriver Parajanovs livsgärning.

Filmografi i urval 
 (även kallad De gångna generationernas skugga och De blodröda hästarnas dal)

Se även 
Sergej Parajanovmuseet
 Paradjanov: Den sista våren – dokumentärfilm från 1992 av vännen Michail Vartanov, med material från Parajanovs ofullbordade sista film The Confession

Källor

Externa länkar 

 Sergej Parajanov-museet i Jerevan, Armenien 
 Parajanov-Vartanov Institute i Hollywood, USA 

 

Sovjetiska filmregissörer
Armeniska filmregissörer
Georgiska filmregissörer
Ukrainska filmregissörer
Personer från Tbilisi
Födda 1924
Avlidna 1990
Män